Plaats in Indonesië
 Suko Harjo (Ngaglik), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Suko Harjo (Batanghari), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung

Zie ook 
 Sukoharjo, doorverwijspagina